Fleury puede hacer referencia a:

Personas 
 Abón de Fleury (945–1004), monje benedictino francés;
 Claude Fleury (1640–1723), preceptor y confesor de Luis XIV y Luis XV;
 Émile Félix Fleury (1815–1884), general y diplomático francés;
 Fleury, pseudónimo de Joseph-Abraham Bénard (1750-1822), comediante francés;
 Joseph-Nicolas Robert-Fleury (1797–1890), pintor francés;
 Fleury de Chaboulon (1779–1835), barón, secretario de Napoleón I;
 Tony Robert-Fleury (1837–1912), pintor francés;
 Abel Fleury (1903–1958), guitarrista y compositor argentino;
 Catherine Fleury-Vachon (1966), yudoca francesa;

Geografía 
 Fleury, comuna de Aisne (Francia);
 Fleury, comuna de Aude (Francia);
 Fleury, comuna de Mancha (Francia);
 Fleury, comuna de Mosela (Francia);
 Fleury, comuna de Oise (Francia);
 Fleury, comuna de Paso de Calais (Francia);
 Fleury, comuna de Somme (Francia);
 el río Fleury, cercano a la ciudad de Poitiers (Francia).